Бурко:

 Бурко, Антон Вячеславович (род. 1995) — белорусский футболист.
 
 Бурко, Максим Александрович (род. 2004) — белорусский футболист.
 Бурко, Ферруччо (; 1939—1964) — итальянский дирижёр.